La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1986-1987 è stata la 47ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Mikael Salmi, 
Allenatore dell'anno:  Henrik Dettmann, 
Miglior arbitro:  Carl Jungebrand

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
1986-1987